Gracilidia  — род прыгающих насекомых из семейства цикадок (Cicadellidae). Южная Америка. Длина 6-8 мм (самки крупнее). Голова угловатая, уже пронотума; лоб уже ширины глаз. Эдеагус с единственным апикальным или субапикальным шипиком. Сходны по габитусу с Boliviela и другими родами родовой группы Boliviela genus group (Dicodia, Tinocripus и Paralidia), отличаясь деталями строения гениталий. Род включают в состав подсемейства Coelidiinae.
 
  — Колумбия
  — Эквадор 
 другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org

Coelidiinae
Роды полужесткокрылых